George Ball (diplomaat) (1909-1994), voluit George Wildman Ball, Amerikaans diplomaat
George Thalben-Ball (1896-1987), oorspronkelijk George Thomas Ball, Engels componist, geboren in Australië
George Ball (tennisser), Amerikaans tennisser in de jaren 1940 en 1950